Damian est un prénom masculin qui est une variante de Damien.

Personnes portant le prénom Damian 
 Pour voir toutes les pages commençant par Damian, consulter la liste générée automatiquement pour Damian.

Patronyme 

 Alexa Damián (née en 1982), actrice mexicaine ;
 Anca Damian (née en 1962), réalisatrice roumaine de films d'animation documentaires ;
 Edson Taschetto Damian (né en 1948), évêque catholique brésilien ;
 Horia Damian (1922-2012), artiste peintre et sculpteur roumain ;
 Jean-Michel Damian (1947-2016), journaliste, romancier, animateur et producteur de radio français ;
 Michael Damian (né en 1962), acteur, chanteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Mickaël Damian (né en 1969), athlète français, spécialiste du 1 500 mètres ;
 Oswald Damian (1889-1978), théologien protestant allemand résistant au nazisme.

Sport 

 Damian Priest, nom de ring du catcheur americain Luis Martinez

Voir aussi